F10 eller F 10 eller F-10 kan syfta på:

F 10 Museum – ett flygmuseum i Ängelholm, se Ängelholms flygmuseum.
Douglas F-10 Skyknight – ett amerikanskt jaktflygplan.
BMW F10 – sedanmodell inom BMW 5-serie.
F10 – en tangent på ett tangentbord. se funktionstangent
F 10 Ängelholm – en svensk flygflottilj Skånska flygflottiljen som verkade åren 1940–2002.
Volvo F10 – en tidigare lastbil som tillverkades av Volvo Lastvagnar, se Volvo F10/F12